Phaeohiratsukaea är ett släkte av svampar. Phaeohiratsukaea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeohiratsukaea